A collezione 1 - 'O mare 'e margellina, pubblicato nel 2008, è il primo dei sei album che racchiudono alcuni dei più grandi successi interpretati da Mario Merola.

Tracce